Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2010 проходив у провінції Хатай (Туреччина) від 2 до 24 грудня 2010 року. Переможницею турніру стала китайська шахістка Хоу Іфань, яка у фіналі перемогла свою співвітчизницю Жуань Луфей з рахунком 5-3 і у свої 16 років стала наймолодшою чемпіонкою світу з шахів у історії.

Ушосте за історію чемпіонат відбувся у форматі нокаут-турніру-64.

Учасниці 
Учасниці, що кваліфікувалися на турнір, були посіяні в турнірній сітці згідно з їхнім рейтингом Ело (станом на 1 листопада 2010), за винятком посіяної під 1-м номером Олександри Костенюк, яка захищала своє звання.

Серед іменитих шахісток, які не брали участь: Юдіт Полгар (1-й номер рейтингу серед жінок у світі й 9-й загалом), яка ніколи не грала в змаганнях серед жінок, Надія Косинцева (5-й рейтинг, хоча її сестра Тетяна з четвертим рейтингом брала участь), Ірина Круш (17-й рейтинг), колишня фіналістка Аліса Галлямова (19-й рейтинг) і екс-чемпіонка Сюй Юйхуа (20-й рейтинг).

Івета Райліх і Arianne Caoili були в списку учасниць, але не змогли прибути на турнір, тому їх суперницям Йованці Хоусці та Цзюй Веньцзюнь у першому колі присуджено перемогу.

Шляхи відбору на турнір 

 WC: Чемпіонка світу, фіналістка й дві півфіналістки чемпіонату світу серед жінок 2008 року (4)
 J08 і J09: Чемпіонки світу серед юніорок 2008 і 2009 років
 R: За рейтингом (5). Взято до уваги середній рейтинг від 1 липня 2008 до січня 2009 року.
 E09 і E09: Квота за підсумками індивідуальних чемпіонатів Європи 2008 і 2009 (28)
 AM: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2009 (2)
 AS: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2009 (3)
 AF: Квота за підсумками чемпіонату Африки 2009 року (3)
 Представники зональних турнірів: Z2.1 (2), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4), Z3.6:
 PN: Квота президента ФІДЕ (2)

Формат турніру 
Турнір проходив за нокаут системою-64 у шість кіл. На всіх стадіях, крім фіналу, матчі складалися з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох (у фіналі чотирьох) партій, на наступний день учасниці грали тай-брейк. Формат тай-брейка виглядав таким чином:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опонентки грали дві бліц-партії (5 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявляли переможниці, то у вирішальній партії (армагедон) білі отримували 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3-х секунд після 60-го ходу, нічия на користь чорних.

У фінальному матчі грали 4 партії з контролем ФІДЕ. Перша (швидка) фаза тай-брейку також складалася з чотирьох партій.

Розклад змагань 
Відкриття турніру — 3 грудня

Результати

Фінальний матч 
 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! R1 !! R2 !! R3 !! R4 !! Загалом
|-
| align=left | 
| style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ || style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 || 3
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 || style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 || style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 || 5
|}

Турнірна сітка

Примітки

Посилання 
 
 ChessBase: 2010 Чемпіонат світу з шахів серед жінок — Preview 
 FIDE: initial list of qualifiers 
 FIDE calendar 2009 with continental and zonal championships standings 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
2010 у шахах